Martinsburg (Iowa)
Martinsburg (Missouri)
Martinsburg (Nebraska)
Martinsburg (Ohio)
Martinsburg (Pensilvânia)
Martinsburg (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos